Cox steht für:
 Cox (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Cox (Haute-Garonne), Gemeinde im Département Haute-Garonne, Frankreich
 Coix, spanisch Cox, Gemeinde in der Provinz Alicante, Valencianische Gemeinschaft, Spanien
 (1476) Cox, Asteroid des Hauptgürtels
 Cox Enterprises, US-amerikanisches Medienunternehmen
 Cox Communications, US-amerikanischer Telekommunikationsanbieter
 Cox(swain), englische Bezeichnung für den Steuermann beim Rudern, siehe Steuermann (Rudern)
 Cox & Co., ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Cox, Markenname des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Commercial Engineering Laboratories
 Diebel-Cox Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Cox-Gleichung, beschreibt die Temperaturabhängigkeit des Sättigungsdampfdrucks
 Mr. Cox (1932–2012), deutscher Zauberkünstler

Apfelsorten:
 Cox Orange
 Cox Pomona
 Holsteiner Cox

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cox (Alabama)
 Cox (Florida)
 Cox (Georgia)
 Cox (Idaho)
 Cox (Kalifornien)
 Cox (Missouri)

im NRHP gelistete Objekte:
 Cox-Ange House, in Winterville, North Carolina, ID-Nr. 00001181
 Cox Barn, in Kendrick, Idaho, ID-Nr. 09001281
 Cox Building, in Rochester, New York, ID-Nr. 84000279´
 Cox-Carlton Hotel, in Atlanta, Georgia, ID-Nr. 06000960
 Cox-Craddock House, in Austin, Texas, ID-Nr. 01000612
 Cox Farmhouse, in Rhinebeck, New York, ID-Nr. 87001078
 Cox Ford Bridge, in Rockville, Indiana, ID-Nr. 78000390
 Cox Furniture Store, in Gainesville, Florida, ID-Nr. 94000579
 Cox Furniture Warehouse, in Gainesville, Florida, ID-Nr. 94000580
 Cox-Hord House, in Maysville, Kentucky, ID-Nr. 78001382
 Cox-Morton House, in Charleston, West Virginia, ID-Nr. 84000399
 Cox-Parks House, in Charleston, West Virginia, ID-Nr. 84000400
 Cox-Shoemaker-Parry House, in Manti, Utah, ID-Nr. 82004157
 Cox-Uithoven House, in Columbus, Mississippi, ID-Nr. 80002285
 Cox-Williams House, in St. Helens, Oregon, ID-Nr. 82001501
 Cox's Mill, in Jefferson City, Tennessee, ID-Nr. 83003041
 Cox's Mills, in Middleboro, Indiana, ID-Nr. 74002384

Geografische Objekte in Antarktika:
 Cox Bluff, Kliff im Marie-Byrd-Land
 Cox-Gletscher, Gletscher auf der Thurston-Insel
 Cox-Nunatak, Nunatak im Queen Elizabeth Land
 Cox Peaks, Gebirgsgruppe im Marie-Byrd-Land
 Cox Point, Landspitze im Marie-Byrd-Land
 Cox Reef, Riff vor der Südspitze der Adelaide-Insel
 Kap Cox, Kap im Ellsworthland
 Mount Cox, Berg im Viktorialand

Geographische Objekte in Australien:

 Wagait Shire, eine Local Government Area im Northern Territory, bis 2008 Cox Peninsula Community Government Council

COX steht für:
 Cyclooxygenasen, die wesentlichen Enzyme am Anfang der Prostaglandinsynthese 
 Cytochrom-c-Oxidase, Enzym, auch Komplex IV der Atmungskette genannt

Siehe auch:
 Coxsche Uhr
 Cocks
 Coxe
 Kocks
 Koks (Begriffsklärung)
 Kox

Abkürzung